El Coll de la Descarga és una collada del Massís del Canigó, a 1.390,9 metres d'altitud del terme comunal de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situat en el sector nord del terme, a prop i a llevant de les Mines de Vetera. Hi passa la carretera D43, i des del coll surten les pistes asfaltades que menen als pobles dels entorns: la Bastida i Vallmanya, des d'on davallen cap al Conflent i cap al Rosselló.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví